Maria Mercader (1918-2011), actrice de cinéma catalane.
 Ramón Mercader (1913-1978), militant communiste catalan, agent du NKVD et assassin de Léon Trotsky ;
 Guillaume Mercader (1914-2008), résistant français.